ZNT steht für:
 Zeitschrift für Neues Testament, deutschsprachiges Periodikum

ZnT steht für:
 Zankyō no Teroru, Originaltitel von Terror in Tokio, japanische Anime-Fernsehserie (2014)
 Zero no Tsukaima, japanische Light-Novel-Reihe
 Zetsuen no Tempesuto, Originaltitel von Blast of Tempest, japanische Manga-Serie

Abkürzung